En mathématiques, l'expression « forme fermée » peut désigner :
 une forme différentielle fermée, c'est-à-dire dont la dérivée extérieure est nulle ;
 une solution de forme fermée, c'est-à-dire pouvant s'exprimer par combinaisons d'opérations élémentaires à partir de certains nombres ou fonctions de référence.